Kapfhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Maria Kapfhammer (1904–1989), steirischer Lehrer und Buchautor
 Hans-Peter Kapfhammer (* 1952), deutscher Arzt und Universitätsprofessor
 Ignatz Kapfhammer (1803–1879), bayerischer Politiker und Landtagsabgeordneter
 Josef Kapfhammer (1888–1968), deutscher Chemiker und Ernährungsphysiologe
 Rita Kapfhammer (* 1964), deutsche Opern-, Oratorien- und Liedsängerin